Александр Петрович Кузнецов (,  — , ) — советский шахматный композитор; международный мастер (1973) и международный арбитр (1966) по шахматной композиции. Консультант отдела этюдов журнал «Шахматы в СССР» (1963—1971). Товаровед.

С 1929 опубликовал около 300 этюдов и 130 задач различных жанров. Участник 10 личных чемпионатов СССР (1947—1971) и многих конкурсов, где удостоен 15 первых призов, в том числе золотых медали на Олимпийском конкурсе (1964, совместно с Ф. Бондаренко).

В этюдах стремился к максимальному
выражению замысла.

Задачи 

1.Cg5+! Kpd4 2.Cf6+ Kpc5 3.Се7+ Kpb5 4.а4+ Кр: а5
5.Ch4 Л:h7 6.Cd8+ Kpb4 7.Се7+ Крс3 8.Cf6+ Kpd2
9.Cg5+ Kpe1 10.Ch4+ Kpf1 11.Kg3+ Kpf2 12.Kh5+ Кре3
13.Cg5+ Kpd4 14.Cf6+ Kpc5 15.Ce7 Kpb6 16.Cd8+ Kpc5
17.Ce7+ Kpd4 18.Cf6+ Кре3 19.Cg5+ Kpf2 20.Ch4+ Kpf1
21.Kg3+ Kpe1 22.Kh5+ Kpd2 23.Cg5+ — ничья вечным шахом на 2 параллельных диагоналях.

Книги 
 Избранные композиции, М., 1985 (соавтор).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Шахматные композиторы по алфавиту
Мастера спорта СССР по шахматной композиции
Международные мастера по шахматной композиции
Международные арбитры по шахматной композиции